Hermelinorden waren Ritterorden.

 Für den französischen Orden siehe Hermelinorden (Frankreich).
 Für den neapolitanische Orden siehe Hermelinorden (Neapel).